Натуральне число 121
 121 рік до нашої ери
 121 рік нашої ери